Даревский — фамилия и название; имеет женскую форму Даревская.
 Даревский (герб) (польск. Darewski) — польский дворянский герб.
 Даревский, Захар Юльевич (1901—1938) — советский организатор кинопроизводства.
 Даревский, Илья Сергеевич (1924—2009) — российский биолог, крупнейший герпетолог, член-корреспондент АН СССР (1987).
 Даревская, Елена Марковна (1919—2010) — советский, российский историк-монголовед.